Fossaltini – abitanti di Fossalta (Trebaseleghe)
Fossaltini – abitanti di Fossalta Maggiore
Fossaltini – abitanti di Fossalta di Piave
Fossaltini – abitanti di Fossalta di Portogruaro